Bambalang peut désigner :
 Bambalang, une localité du Cameroun, située dans le département du Ngo-Ketunjia
 le bambalang, une langue des Grassfields
 les Bambalang, une population du Cameroun.